Мы и Они, Свой — чужой — парное понятие (смысловое противопоставление) в социологии и социальной философии. Мы, свои означают сообщество, с членством в котором отождествляет себя человеческая личность. Они, чужие означают сообщество, с которым человеческая личность себя не отождествляет, а, напротив, которое рассматривает в категориях отчуждения и розни (превосходства либо ущербности).

Данные понятия соответствуют терминологической паре ингруппа () и аутгруппа () используемой в работах польско-британского учёного Анри Тэшфела по разработанной им теории социальной идентичности (1970-е гг.); в качестве прямого заимствования встречается в переводах англоязычных авторов.

История исследований 
Этнографические исследования дали первый материал для длинной череды социологических исследований, посвящённых влиянию такого явления как групповая/коллективная идентичность на поведение человека. В книге 1906 года американского философа-социального дарвиниста и экономиста Уильяма Самнера «Народные обычаи» впервые вводятся в научный оборот такие термины как ингруппа/аутгруппа и этноцентризм.

В 1970-е—1980-е в трудах британских исследователей Анри Тэшфела и  в рамках разрабатываемой ими теории формулируется понятие коллективной/социальной идентичности как подоплёки взаимодействия в обществе различных социальных групп.

Свой-чужой в этнографии и фольклоре 

По верованиям древних скандинавов, каждый человек должен владеть своей усадьбой (двором, огороженной землёй), поэтому в их фольклорном миросозерцании отразились следующие переносы противопоставления «свой» — «чужой»:
 на уровень общинного землевладения, где в скандинавском обычном праве противопоставляются две категории двора, земель — «в пределах ограды» (innangardr) и «за оградой» (utangardr) — ср. с современными терминами ингруппа и аутгруппа, с тождественными префиксами общегерманского происхождения.
 на уровень Скандинавия — не Скандинавия, и даже на уровень частей Вселенной, где Мидгард — Срединный мир (буквально «то, что посреди ограды; средостение»), а Утгард — Внешний мир («то, что за оградой, вне»).

Таким образом, в архаичном мировоззрении скандинавов категории пространственные переплетаются с категориями социальными, а мир осознается как «совокупность дворов, населенных людьми, богами, великанами и карликами», где «свой» — это освоенный, предсказуемый и понятный, — и «чужой» — это внешний, неосвоенный, непредсказуемый мир, в котором живут силы, с трудом или вовсе не подвластные человеку: боги, другие мифологические существа и умершие предки.

Примечания 

Социальная психология
Социологические теории
Социальные предрассудки
Психология толпы